|-
| 186001 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186002 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186003 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186004 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186005 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186006 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186007 - || || 18 d'agost de 2001 || Pises || Pises
|-
| 186008 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186009 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186010 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186011 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186012 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186013 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186014 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186015 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186016 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186017 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186018 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186019 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186020 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186021 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186022 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186023 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186024 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186025 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186026 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186027 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186028 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186029 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186030 - || || 23 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186031 - || || 28 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186032 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186033 - || || 9 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186034 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186035 - || || 13 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186036 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186037 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186038 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186039 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186040 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186041 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186042 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186043 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186044 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186045 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186046 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186047 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186048 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186049 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186050 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186051 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186052 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186053 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186054 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186055 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186056 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186057 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186058 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186059 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186060 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186061 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186062 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186063 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186064 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186065 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186066 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186067 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186068 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186069 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186070 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186071 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186072 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186073 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186074 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186075 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186076 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186077 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186078 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186079 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186080 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186081 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186082 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186083 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186084 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186085 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186086 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186087 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186088 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186089 - || || 28 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186090 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186091 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186092 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186093 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186094 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186095 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186096 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186097 - || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186098 - || || 6 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186099 - || || 13 d'octubre de 2001 || Uenohara || Uenohara
|-
| 186100 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6